Mbeya bezeichnet:

 Mbeya, eine Stadt in Tansania
 Mbeya (Region), eine Region in Tansania
 Mbeya (Distrikt), ein Distrikt (Mbeya DC) der Region Mbeya in Tansania
 Mbeya (CC), ein Distrikt (Mbeya City) der Region Mbeya in Tansania
 Mbeya-Range, ein Gebirgszug in Tansania
 Mount Mbeya, Berg in Tansania
 Erzbistum Mbeya, eine römisch-katholische Erzdiözese in Tansania